El LCR Team es un equipo de motociclismo fundado por el italiano Lucio Cecchinello en 1996. Actualmente compite en el Campeonato del Mundo de MotoGP bajo los nombres de LCR Honda Castrol, con Álex Rins y LCR Honda Idemitsu, con Takaaki Nakagami. También compite en la Copa Mundial de MotoE bajo el nombre de LCR E-Team con el brasileño Eric Granado y el español Miquel Pons. Con más de 25 años de experiencia y una larga trayectoria, por LCR han pasado pilotos como Casey Stoner, Cal Crutchlow, Jack Miller, Carlos Checa, Randy De Puniet y Álex Márquez entre otros.

Resultados en el Campeonato del Mundo de Motociclismo

MotoE 
(Carreras en negro indican pole position, carreras en italics indican vuelta rápida)

 * Temporada en curso.

MotoGP 
(Carreras en negro indican pole position, carreras en italics indican vuelta rápida)

 * Temporada en progreso.

Referencias

Enlaces externos
 

Equipos de motociclismo